Addu steht für:

 Addu-Atoll, ein Atoll in der Lakkadivensee, einem Randmeer des Indischen Ozeans

Addu ist ein Namensteil folgender Personen:

 Addu-duri, Beamtin in Mari
 Addu-nirari, König von Nuḫašše